Кубок Хорватии по футболу 1994/1995 () — 4-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на hrnogomet.com 
Статистика на rsssf.com 

1994/1995
Спорт в Хорватии в 1994 году
Спорт в Хорватии в 1995 году
Хорватия
Хорватия